

Geografia

Austria 
 Bad Sauerbrunn – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Mattersburg
 Sauerbrunn – miejscowość gminy Stainz w kraju związkowym Styria, w powiecie Deutschlandsberg

Osoby 
 Becky Sauerbrunn – amerykańska piłkarka nożna

Inne 
 Sauerbrunn – pałac